Riverdale Park kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Riverdale Park (Californië)
Riverdale Park (Maryland)